bom-sucessense – abitanti di Bom Sucesso (Minas Gerais)
bom-sucessense – abitanti di Bom Sucesso (Paraná)
bom-sucessense – abitanti di Bom Sucesso (Paraíba)